Hilsbach ist ein Ortsname:
 Hilsbach, Ortsteil der Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hilsbach (Aurach), Ortsteil der Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Hilsbach (Durbach), Zinken der Gemeinde Durbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
 Hilsbach (St. Georgen im Schwarzwald), Zinken der Stadt St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 

 Waldhilsbach, Dorf der Stadt Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

 
Hilsbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:
 Hilsbach (Elsenz) – zwei Zuflüsse der Elsenz; flussabwärts:
 Hilsbach (Elsenz, Oberlauf), linker Zufluss in Eppingen, Landkreis Heilbronn
 Hilsbach (Elsenz, Unterlauf), am Oberlauf Forellenbach, linker Zufluss zwischen Bammental und Neckargemünd, beide Rhein-Neckar-Kreis
 Hilsbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach beim Oberdorf von Altneudorf, Gemeinde Schönau, Rhein-Neckar-Kreis

Hilsbach bezeichnet außerdem:
 Amt Hilsbach, Verwaltungseinheit im Großherzogtum Baden
 Kellerei Hilsbach, Amtsbereich der kurpfälzischen Domänenverwaltung im Oberamt Mosbach (bis 1803)

Siehe auch:
 Hülsbach